Кастаньос () — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Топонимика 
Название Castaños дано в честь исследователя , открывшего большую часть территории штата Коауила.

История 
Поселение было основано 22 ноября 1674 года первопроходцем Антонио Балькарселем Риваденейрой.

В 1884 году в Кастаньосе запущено железнодорожное сообщение с Пьедрас-Неграсом.

25 января 1916 года он получил статус вильи и стал главой муниципалитета, а 8 февраля 1990 года Кастаньос получил статус города.

Примечания 

Города Коауилы